Belgium
Saint-Amand, Fleurushoz tartozó település Charleroi járásban

 Franciaország
Saint-Amand, település Creuse megyében
Saint-Amand, település Manche megyében
Saint-Amand, település Pas-de-Calais megyében